Bellvue ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bellvue (Colorado), im Larimer County
 Bellvue (Oklahoma), im Creek County
 Bellvue (South Carolina), im Greenville County
 Bellvue (Virginia), im Spotsylvania County

Siehe auch:
 Bellevue